Blue Mountains heißen folgende geographische Objekte:

 Blue Mountains (Jamaika), Gebirge auf Jamaika
 Blue Mountains (Australien), Gebirge in Australien
 Blue Mountains (Neuseeland), Gebirge auf Neuseeland
 Blue Mountains (Pazifischer Nordwesten), Gebirge in den Vereinigten Staaten
 Abajo Mountains, Gebirge in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Blue-Mountains-Nationalpark

Siehe auch:
 Blue Mountain
 Blue Mountains City, Blue Ridge Mountains
 Blaue Berge